NEC peut être :
 NEC, Nippon Electric Company, une entreprise japonaise,
 NEC, Numerical Electromagnetics Code, un logiciel de simulation d'antenne radioélectrique.